Чемпионат Европы по дзюдо 1967 года прошёл в Риме (Италия) 18 мая.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги чемпионата

1967
Спорт в Италии в 1967 году
Международные спортивные соревнования в Риме
Чемпионаты Европы в 1967 году
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по дзюдо в Италии
События 18 мая
Май 1967 года